Талгарский район () — административная единица на юге Алматинской области Казахстана. Административный центр — город Талгар.

География 
Талгарский район расположен в южной части Алматинской области, в предгорной зоне Заилийского Алатау. Климат района — резко континентальный с жарким летом и холодной зимой. Почвы в основном тёмно-каштановые, которые в южной части сменяются чернозёмами. На территории района представлены практически все ландшафты от ледников до полупустынных районов.

Из полезных ископаемых в районе имеются месторождения камня, гранита, песка, гравия и глины.

На территории района находится особо охраняемый Алматинский заповедник, часть Иле-Алатауского государственного национального парка.

Население 
Национальный состав (на начало 2019 года):
 казахи — 125 351 чел. (63,77 %)
 русские — 35 880 чел. (18,25 %)
 уйгуры — 19 049 чел. (9,69 %)
 турки — 5 059 чел. (2,57 %)
 азербайджанцы — 3 138 чел. (1,60 %)
 курды — 1 512 чел. (0,77 %)
 татары — 1 096 чел. (0,56 %)
 корейцы — 874 чел. (0,44 %)
 немцы — 816 чел. (0,42 %)
 узбеки — 709 чел. (0,36 %)
 греки — 585 чел. (0,30 %)
 украинцы — 384 чел. (0,20 %)
 киргизы — 363 чел. (0,18 %)
 поляки — 234 чел. (0,12 %)
 чеченцы — 261 чел. (0,13 %)
 дунгане — 38 чел. (0,02 %)
 белорусы — 53 чел. (0,03 %)
 другие — 1 165 чел. (0,59 %)
 Всего — 196 567 чел. (100,00 %)

Административно-территориальное деление 
Административно-территориальное деление района:

Главы 
 Умралиев Талгат Абенович 
 Садыкова Райхан Нурмурзаевна 21 января 2013 - 2018
 Сатбаев Рыскелды Ахметкалиевич 9 апреля 2018  (04.2018-09.2019)
 Умаров Жолан Ыбрайахынович с 13.09.2019 (скончался)

Примечания